Dürnau, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne (arrondissement de Biberach)
 Dürnau, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne (arrondissement de Göppingen)